Грибова () — село в Дрокиевском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
До сентября 1954 года село являлось административным центром Дрокиевского района.

Изначально село носило название Надушита (). 10 мая 1963 года оно было переименовано в честь уроженца села тракториста Н. С. Грибова, который вместе с В. Д. Котешковым пожертвовал жизнью, спасая поле совхоза «Щербаковский» от степного пожара.

География 
Село расположено на высоте 113 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Грибова проживает 2175 человек (1035 мужчин, 1140 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Дрокиевского района